Терес () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Хасберге. Население составляет 2682 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 30,79 км². Официальный код — 09 6 74 180.

Община подразделяется на 4 сельских округа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии